Le comté de Pasquotank est un comté situé dans l'État de Caroline du Nord aux États-Unis. Son siège est Elizabeth City.

Démographie

Notes et références